Пайк () — англійське прізвище.

 Джефрі Пайк — британський інженер, журналіст, розвідник.
 Кеннет Лі Пайк — американський мовознавець.
 Розамунд Пайк — англійська акторка.
 Альберт Пайк — американський масон, адвокат, генерал армії, письменник.

Англійські прізвища